Aceasta este o listă de concurenți ai concursului de talente Vocea României. Lista este aranjată conform ordinii difuzării audițiilor pe nevăzute, cu excepția că, în cazul în care un concurent participă în mai multe sezoane, toate participările sale sunt grupate împreună. Lista poate fi ordonată și după numele de familie sau după rezultate. Până la momentul ultimei actualizări (16 decembrie 2017), s-au totalizat 602 participări a 591 de concurenți în 7 sezoane.

* Concurentul a fost înlocuit de antrenor înainte de finalul etapei confruntărilor.

Legături externe 
 Sit web oficial

Vocea României
Liste de artiști
Liste de muzicieni